D'une manière générale, le mot décoration désigne l'action de décorer ou le résultat de cette action.
 Dans le domaine des arts décoratifs, la décoration désigne le fait d'embellir un objet ou une pièce.
 Au théâtre et au cinéma, la décoration est l'espace scénique réalisé par le décorateur ou chef décorateur.
 Une décoration honorifique est une forme de distinction accordée à une personne pour services rendus (généralement à sa nation).